Măru se poate referi la:

 Măru (), Caraș-Severin
 Măru, Gorj

 Râul Măru (dezambiguizare)

Mărului 
 Valea Mărului (dezambiguizare)
 Poiana Mărului (dezambiguizare)
 Pârâul Mărului (dezambiguizare)

Vezi și 
 Măr (dezambiguizare)
 Mereni (dezambiguizare)
 Merești (dezambiguizare)
 Merișor (dezambiguizare)
 Merișoru (dezambiguizare)
 Merișani (dezambiguizare)

Toponime românești